Edmond Lareau (1848-1880) est un écrivain, un avocat, un historien de la littérature, un homme politique, un journaliste et un professeur canadien
Sébastien Lareau (1973-) est un joueur de tennis canadien.